Леонардо Мартін Маєр (, ; ; нар. 15 травня 1987) — колишній професійний аргентинський тенісист. 
Здобув один одиночний та два парні титули туру ATP.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 21 місце досяг 22 червня 2015, парну — 48 місце — 28 січня 2019 року.
Завершив кар'єру 2021 року..

Фінали туру ATP

Одиночний розряд: 5 (2 титули, 3 поразки)

Парний розряд: 5 (1 титул, 4 поразки)

Фінали командних змагань

Кубок Девіса: 1 (1 титул)

Досягнення

Одиночний розряд

Парний розряд

Перемоги над гравцями першої десятки

Примітки

Посилання 

Офіційна сторінка 

Народились 1987
Аргентинські тенісисти
Аргентинці німецького походження
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Уродженці Коррієнтеса